Smother – album dei Wild Beasts del 2011
Smother – film del 2007